Sisarukset kan syfta på följande platser:

Finland 

 Sisarukset (ö i Birkaland), Södra Birkaland, 
 Sisarukset (ö i Satakunta), Raumo, 

Robotskapade Finlandförgreningar